Генерал рода войск — чин и воинское звание с указанием рода войск (ранее именовались рода оружия) в вооруженных силах ряда государств и стран.

По рангу в германоязычных странах генерал рода войск обычно находится выше звания генерал-лейтенанта и ниже чина (звания) генерал-полковника. В Российской империи генерал-полковника не было, а в СССР вместо звания "генерал рода войск" существовало звание "маршал рода войск", которое было равно генералу армии (общевойсковому)  и выше генерал-полковника. В Российской Федерации аналогов званию нет.

Западная Европа 

Звание появилось в Западной Европе в XVI веке с выделением родов войск (оружия) кавалерии и артиллерии: в Священной Римской империи, Испании и Нидерландах стали использовать должности (которые позже стали воинскими званиями) генерала кавалерии и фельдцейхмейстера (генерала артиллерии). В XVII веке эти звания были введены во многих других европейских странах.

В годы Тридцатилетней войны (1618-48) в имперской армии уже использовались звания генерала кавалерии и фельдцейхмейстера ниже звания фельдмаршала и выше фельдмаршал-лейтенанта. Позже в европейских странах появилось звание генерала инфантерии (пехоты). До введения в XIX веке звания генерал-полковника генерал рода войск являлся старшим генералом, выше которого стоял только фельдмаршал (или генерал-фельдмаршал).

Российская империя 
Чин генерала рода оружия (генерал от кавалерии, генерал от инфантерии, генерал-фельдцейхмейстер) введен в армии Петра I в 1699 году. К концу царствования Петра I чины генерала от инфантерии и генерала от кавалерии практически перестали использоваться (вместо них чином II класса Табели о рангах стал чин генерал-аншефа. При этом сохранялся чин (должность-звание) генерал-фельдцейхмейстера — начальника российской артиллерии.

В период с 1741 года по 1796 год существовал офицерский чин — Генерал от фортификации.

Военный чин генерала рода оружия снова был введён Павлом I в 1796 году вместо чина генерал-аншефа: так были восстановлены чины генерал от кавалерии, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии, а также инженер-генерал. Они соответствовали II классу Табели о рангах с обращением «Ваше высокопревосходительство». Генерал от рода оружия по должности мог быть генерал-инспектором, командующим войсками военного округа, руководить крупными воинским соединением (корпусом) или объединением (армией, фронтом).

 Образцы знаков различий Генерал рода войск Российского императорского флота и РИА;

СССР 

 Генерал-майор (общевойсковой)
 Генерал-майор авиации
 Генерал-майор артиллерии
 Генерал-майор береговой службы
 Генерал-майор ветеринарной службы
 Генерал-майор инженерно-авиационной службы
 Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы
 Генерал-майор инженерно-танковой службы
 Генерал-майор инженерно-технической службы
 Генерал-майор инженерных войск
 Генерал-майор интендантской службы
 Генерал-майор медицинской службы
 Генерал-майор танковых войск
 Генерал-майор технических войск
 Генерал-майор юстиции
 Генерал-майор-инженер

 Генерал-лейтенант (общевойсковой)
 Генерал-лейтенант авиации
 Генерал-лейтенант артиллерии
 Генерал-лейтенант береговой службы
 Генерал-лейтенант ветеринарной службы
 Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы
 Генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы
 Генерал-лейтенант инженерно-танковой службы
 Генерал-лейтенант инженерно-технической службы
 Генерал-лейтенант инженерных войск
 Генерал-лейтенант интендантской службы
 Генерал-лейтенант медицинской службы
 Генерал-лейтенант танковых войск
 Генерал-лейтенант технических войск
 Генерал-лейтенант юстиции
 Генерал-лейтенант-инженер

 Генерал-полковник (общевойсковой)
 Генерал-полковник авиации
 Генерал-полковник артиллерии
 Генерал-полковник береговой службы
 Генерал-полковник ветеринарной службы
 Генерал-полковник инженерно-авиационной службы
 Генерал-полковник инженерно-артиллерийской службы
 Генерал-полковник инженерно-танковой службы
 Генерал-полковник инженерно-технической службы
 Генерал-полковник инженерных войск
 Генерал-полковник интендантской службы
 Генерал-полковник медицинской службы
 Генерал-полковник танковых войск
 Генерал-полковник технических войск
 Генерал-полковник юстиции
 Генерал-полковник-инженер

 Генерал армии
 Маршал артиллерии
 Маршал бронетанковых войск
 Маршал авиации
 Маршал инженерных войск
 Маршал войск связи
 Адмирал флота

Кроме
 общевойсковых командиров (генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии),
 командного состава родов войск (сил) и спецвойск и спецслужб
 артиллерии (в том числе инженерно-артиллерийской службы — постановлением ГКО СССР № 1381 от 03.03.1942 «О введении персональных воинских званий инженерно-техническому составу артиллерии Красной Армии» и Приказом НКО СССР № 68 от 04.03.1942),
 автобронетанковых войск (в том числе инженерно-танковой службы — постановлением ГКО СССР № 1408 от 07.03.1942 «О введении персональных воинских званий инженерно-техническому составу автобронетанковых войск Красной Армии» и Приказом НКО СССР № 71 от 08.03.1942),
 авиации в том числе морской (в том числе инженерно-авиационной службы — постановление ГКО от 22.01.1942 № 1180сс «Вопросы военно-воздушных сил Красной Армии»),
 технических войск (войск связи, инженерных войск, войск противохимической защиты, топографических войск, железнодорожных войск) Красной Армии — Приказом НКО № 55 от 06.02.1943 объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 2822 от 04.02.1943,
 ВМФ береговой службы 
 строевого командного состава корабельной службы Военно-Морского Флота (контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота)
 инженеров корабельной службы высшего звена (инженер-контр-адмирал, инженер-вице-адмирал, инженер-адмирал,

 а также инженерно-технического состава береговой службы Военно-Морского Флота Союза ССР — генерал-майор береговой службы, генерал-лейтенант береговой службы, генерал-полковник береговой службы — Постановление ГКО СССР № 1912 от 17.06.1942 «О введении персональных воинских званий всему инженерно-техническому составу береговой службы Военно-Морского Флота Союза ССР» и приказом НК ВМФ от 27.06.1942

в генералы вошёл начальствующий состав:
 военно-медицинской службы и военно-ветеринарной службы Красной Армии — Приказом НКО № 10 объявлено постановление Государственного Комитета Обороны № 2685 от 04.02.1943 «О введении персональных воинских званий военно-медицинскому и военно-ветеринарному составу Красной Армии»,
 инженерно-технической службы, юстиции и административной службы Красной Армии — Приказом № ГОКО-2822 «О введении персональных воинских званий инженерно-техническому, юридическому и административному составу Красной Армии»
 интендантской службы Красной Армии — 07.05.1940 указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной Армии»
 интендантской службы, медицинской службы, ветеринарной службы, административной службы и юстиции Флота — Приказом НКО от 14.02.1943 № 2890 «Об установлении персональных воинских званий для интендантского, медицинского, ветеринарного, административного и юридического состава ВМФ» в ВМФ СССР

ОДНАКО
административному составу Армии и Флота (см. Приказы выше), равно как и артиллерийско-технической службе (постановление ГКО СССР № 2303 от 13.09.1942 «О введении персональных воинских званий начальствующему составу артиллерии РККА, имеющему среднее техническое образование» и Приказ НКО СССР № 278 от 14.09.1942), авиационно-технической службе (Постановление ГКО СССР № 6766 от 21.10.1944 «О введении воинских званий офицерскому составу ВВС Красной Армии, АДД, ИА ПВО и ВВС ВМФ, имеющему среднее техническое образование» и Приказ заместителя НКО СССР № 216 от 31.10.1944), воинское звание устанавливалось не выше «полковник … службы».

В годы Великой Отечественной войны в 1943 году в Вооружённых силах СССР были введены звания маршала рода войск (сил) и спецвойск и Главного маршала рода войск (сил) и спецвойск:
 артиллерии (род войск)
 бронетанковых войск (род войск)
 авиации (род сил)
 инженерных войск (спецвойска)
 войск связи (спецвойска)
Звание маршала рода войск (сил) и спецвойск примерно соответствовало званию генерала армии и адмирала флота, Главный маршал рода войск был приравнен примерно к званию Маршала Советского Союза и Адмирала флота Советского Союза.

В 1984 году были оставлены только звания Главный маршал артиллерии и Главный маршал авиации; остальные исключены из перечня воинских званий ВС СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1984 года. Остальные исключены из перечня воинских званий ВС России в 1993 году.

Другие страны

Австро-Венгрия 

В Австро-Венгерских вооружённых силах (с 1867 до 1918 гг.) имелось три звания генерала рода войск:
 Генерал от инфантерии (генерал пехоты) (с 1909)
 Генерал от кавалерии
 Фельдцейхмейстер (генерал от артиллерии)

Германия 

 Армия
 Генерал от артиллерии ()
 Генерал горно-пехотных войск ()
 Генерал от инфантерии (генерал пехоты; )
 Генерал от кавалерии ()
 Генерал войск связи ()
 Генерал танковых войск ()
 Генерал инженерных войск ()
 Генерал оберштабсарцт ()

 Люфтваффе
 Генерал парашютных войск ()
 Генерал зенитных войск ()
 Генерал авиации ()
 Генерал войск связи авиации ()
 Генерал Люфтваффе ()

 Ваффен-СС
 СС-Обергруппенфюрер и генерал Ваффен-СС ()

Великобритания 
В Великобритании в ходе и после Второй мировой войны использовали звания маршала и Главного маршала авиации.

Польша 
В Вооруженных силах Царства Польского, а также современной Польши с 1919 года существует звание общее звание генерал брони (генерал рода оружия), объединившее генеральские звания с указанием рода войск.

Примечания 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил СССР
Военная история
Воинские звания Вооружённых сил России
Воинские звания Вооружённых сил Германии